Strażak Sam () – amerykańsko-brytyjski serial animowany, będący kontynuacją serii Strażak Sam z 2003 roku. Serial zrobiony został techniką CGI.

Fabuła 
Serial opowiada o kolejnych przygodach dzielnego strażaka i jego przyjaciół. Tytułowy bohater serii, dzielny i odważny strażak imieniem Sam, wraz ze swoimi bratankami i przyjaciółmi mieszka w fikcyjnym mieście Pontypandy w Walii (połączenie nazw dwóch walijskich miast – Pontypridd i Tonypandy). Panuje tam cisza i spokój, ale czasem zdarzają się zarówno kłopoty, jak i niezwykłe przygody.

Spis odcinków 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Filmy o strażakach
Seriale telewizyjne HiT Entertainment